Шарифзаде () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Шарифзаде, Аббас-Мирза (1893—1938) — азербайджанский актёр театра и режиссёр, монтажёр.
 Шарифзаде, Гуламрза (1884—1942) — азербайджанский актёр, директор Азербайджанского государственного театра (1919-1920).
 Шарифзаде, Меджид Аслан оглы (1908—1995) — азербайджанский партийный деятель.
 Шарифзаде, Садых Гусейн оглы (1912—1986) — азербайджанский советский живописец и театральный художник.